Sărățeni se poate referi la:

 Localități din România
Sărățeni - localitate din județul Ialomița, reședința comunei cu același nume
Sărățeni - localitate din județul Mureș, reședința comunei cu același nume
Sărățeni - localitate din județul Vaslui

Vezi și 
 Sărata (dezambiguizare)
 Sărățel (dezambiguizare)
 Sărăteni (dezambiguizare)
 Sărulești (dezambiguizare)

Toponime românești